Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Strijelac Banova Jaruga i time se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Izvori 

 Glasilo #15/2010 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2009-10
sisačko-moslavačka-3-kutina